Árva, folyó Szlovákiában
 Árva vármegye, egykori magyar vármegye, területe ma Szlovákiához és Lengyelországhoz tartozik
 Árva vára, vár az egykori Árva vármegyében
 Árva turisztikai régió a mai Szlovákiában